Renard o guineu, mamífer de la família dels cànids
 Renard (Stravinski), òpera-ballet de cambra en un acte amb música d'Ígor Stravinski
 Tren Renard, tipus de vagó de tres eixos ideat pel militar francès Charles Renard el 1903 que creava un vehicle articulat
 Biografies:
 André Renard (1911-1962), resistent contra l'ocupació nazi i sindicalista belga, militant del moviment való
 Berenguer Renard de Peralada, vescomte de Rocabertí i senyor de Peralada
 Colette Renard (Ermont, 1924 – Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 2010), actriu i cantant francesa
 Francesc Renard o Francesc Renart (1723-1791), mestre d'obres català
 Hervé Renard (Èx-los-Bens, 1968), entrenador i jugador de futbol francès, seleccionador nacional del Marroc
 Jean-Baptiste Renard de Saint-Malo (Cotlliure, 1780 - Perpinyà, 1854), polític i historiador nord-català
 Jules Renard (Châlons-du-Maine, 1864 – París, 1910), escriptor, poeta, dramaturg i crític literari francès
 Marie Renard (Graz, Imperi Austríac, 1864 - 1939), cantant austríaca, que va interpretar papers de
 Wendie Renard (Schœlcher, 1990), defensa de la selecció francesa de futbol 
 Toponímia:
 Can Renard (Cornellà del Terri), masia de Cornellà del Terri (Pla de l'Estany) 
 Château-Renard municipi al departament del Loiret (regió de Centre – Vall del Loira)